«Rise Up» (Взлетай) — песня в исполнении греческого музыкального дуэта «Freaky Fortune», с которой они совместно с рэпером Riskykidd представили Грецию на конкурсе песни «Евровидение-2014».

Песня была выбрана 11 марта 2014 года на национальном отборе, что позволило «Freaky Fortune» и Riskykidd представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение-2014», который прошёл в Копенгагене, Дания.

Список композиций

Позиции в чартах

См. также 
 Греция на конкурсе песни Евровидение 2014

Примечания 

Песни Греции на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2014»